L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du 6 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Serena Williams remporte le tournoi en simple, Asia Muhammad et Taylor Townsend celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu , de la Portoricaine Mónica Puig, de la Lettonne Jeļena Ostapenko, de la Russe Svetlana Kuznetsova et de la Belge Alison Van Uytvanck. Elles sont respectivement remplacées par Christina McHale, Jessica Pegula, Ysaline Bonaventure, Usue Maitane Arconada et Catherine McNally.

Lauréates 
En simple, l'Américaine Serena Williams (tête de série ) remporte son soixante-treizième titre WTA en disposant de sa compatriote Jessica Pegula. Il s'agit de son  en International.

En double, Asia Muhammad et Taylor Townsend remportent leur premier titre en collaboration en battant Serena Williams et Caroline Wozniacki.  Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2020)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

WTA 2020
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2020
Tennis en janvier 2020